Боярщина — топоним:
 в Белоруссии
 Боярщина — деревня, Немойтовский сельсовет Сенненского района Витебской области
 Боярщина — деревня, Кубличский сельсовет Ушачского района Витебской области
 Боярщина — деревня, Селищенский сельсовет Ушачского района Витебской области
 Боярщина — деревня, Германовичский сельсовет Шарковщинского района Витебской области
 Боярщина — деревня, Пряльнинский сельсовет Воложинского района Минской области
 в России
 Боярщина — деревня в Карелии (Медвежьегорский район);
 Боярщина — деревни в Псковском районе Псковской области, Тямшанская волость
 Боярщина — деревня в Демидовском районе Смоленской области (Дубровское сельское поселение);
 Боярщина — деревня в Демидовском районе Смоленской области (Полуяновское сельское поселение);
 Боярщина — деревня в Демидовском районе Смоленской области (Титовщинское сельское поселение);
 Боярщина — деревня в Духовщинском районе Смоленской области
 Боярщина — деревня в Руднянском районе Смоленской области (Кляриновское сельское поселение);
 Боярщина — деревня в Руднянском районе Смоленской области (Понизовское сельское поселение).
 Боярщина — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Боярщина — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 на Украине
 Боярщина — село в Ичнянском районе Черниговской области.

Другие значения 
 Период правления влиятельных бояр в начале царствования Ивана Грозного (1538—1548).
 Поместье боярина.
 То же, что и барщина.
 «Боярщина» — роман А. Ф. Писемского.
 Боярщины — владения, принадлежавшие новгородской боярыне Марфе Борецкой (известной как «Марфа-посадница»).